Les élections municipales québécoises de 2017 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montréal

Baie-D'Urfé 
 

Élection partielle au poste de conseiller #4 le .
Organisée en raison de la démission du conseiller Michel Beauchamp pour des raisons de santé le .
Élection de Heidi Ektvedt au poste de conseillère.

Démission de la mairesse Maria Tutino le  pour des motifs familiaux.
Nomination de la conseillère Heidi Ektvedt au poste de mairesse en .

Beaconsfield 
 

Décès du conseiller Al Gardner (district #6) le  après 29 années à siéger au conseil municipal.

Côte-Saint-Luc 

Élection partielle au poste de conseiller du district #8 le .
Organisée en raison du décès de la conseillère Ruth Kovac (district #8) le  après 29 années à siéger au conseil municipal.
Élection reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

Dollard-Des Ormeaux

Dorval

Hampstead

Kirkland

L'Île-Dorval

Mont-Royal

Montréal

Montréal-Est 

Élection partielle au poste de conseiller #1 le 
Élection organisée à la suite du décès de la conseillère Françoise Lachapelle.
Alain Dion devient conseiller #1

Montréal-Ouest

Pointe-Claire

Sainte-Anne-de-Bellevue

Senneville

Westmount

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montréal, Région
Municipalité à Montréal (région administrative)
Politique à Montréal